Take the Crown – album di Robbie Williams del 2012
 Take the Crown – singolo di Dardust del 2016
 Take the Crown – singolo degli Alter Bridge del 2019